Ingrida Musteikienė (z domu Ardišauskaitė) (ur. 15 stycznia 1993 w Utenie) – litewska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Utena Ski club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ingrida Musteikienė pojawiła się w grudniu 2007 roku, podczas zawodów Slavic Cup w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajęła 52. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 25 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie zajęła 88. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła.

Złota medalistka mistrzostw Litwy w biegu na 5 kilometrów stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 

Litewscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993